Castell Nou de Barcelona
 Castell Nou d'Alūksne
 Castell Nou de Nàpols
 Castell Nou d'Ansemburg
 Castell Nou de Beuda del Pla
 Castell nou de la Gornal